Der große Eisenbahnraub ist der deutsche Titel
 eines Stummfilms von Edwin S. Porter, siehe Der große Eisenbahnraub (1903) (The Great Train Robbery)
 eines Spielfilms von Michael Crichton mit Sean Connery als Hauptdarsteller, siehe Der große Eisenbahnraub (1979) (The First Great Train Robbery)
 eines britischen Fernseh-Zweiteilers, siehe Der große Eisenbahnraub 1963 (The Great Train Robbery) aus dem Jahr 2013. Er bezieht sich auf den Vorgang vom 8. August 1963 siehe Postzugraub.
 eines Romanes von Michael Crichton, siehe Der große Eisenbahnraub (Roman)